Люботен може да се отнася за:

 Люботен, село в община Бутел на Северна Македония;
 Люботен, село в община Щип на Северна Македония;
 Люботен или Люботрън, връх в Шар планина;
 Люботен, планинарски клуб от Тетово;
 Люботен, карате клуб от Тетово;
 Люботен, скиорски клуб от Тетово;
 Люботен, футболен клуб от Тетово;
 Люботен, съдебен процес.